Barylla ist der Familienname folgender Personen:

 André Barylla (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Anthony Barylla (* 1997), deutscher Fußballspieler